Felipe Arturo Ortiz de Zevallos Madueño (Lima, 28 de agosto de 1947) es un ingeniero y empresario peruano y exembajador del Perú en Estados Unidos (2006-2009).

Biografía 
Nació en 1947. Hijo de Felipe Ortiz de Zevallos Basadre  y de Teresa Madueño González. Por su familia paterna, es bisnieto de Ricardo Ortiz de Zevallos y Tagle, V marqués de Torre Tagle, y descendiente de Manuel Lorenzo de Vidaurre. Es también sobrino de Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel y primo del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea.

Estudió en el Colegio Inmaculado Corazón y en el Colegio Santa María Marianistas de la ciudad de Lima.

Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual estudió Ingeniería industrial. Obtuvo una maestría en Ciencias empresariales en la Universidad de Rochester de Nueva York y una en Administración en la Harvard Business School.

Fue uno de los fundadores del Grupo APOYO, mientras que entre 1979 y 1982 fue director del Instituto de Desarrollo Económico (IDE) de ESAN. El 5 de julio de 1996, se lo designó como miembro del Consejo Consultivo del Indecopi, cargo que ocupó hasta agosto del 2000, y fue Rector de la Universidad del Pacífico desde 2004 hasta 2006.

Fue nombrado Embajador del Perú en los Estados Unidos en setiembre de 2006, labor que desempeñó hasta el 2009.

Es director ejecutivo del Banco de Crédito del Perú y de la Compañía de Minas Buenaventura.

En agosto de 2016, fue designado consejero presidencial ad honorem del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Reconocimientos 
 Recibió el Premio Jerusalén de Periodismo 1998
 Recibió el Premio Manuel J. Bustamante de la Fuente 2008
 Recibió Distinción de la Cámara de Comercio de Lima por su contribución al desarrollo social y económico del país (2009).

Publicaciones 
 Hipoteca y rescate: Algunas reflexiones sobre la deuda externa, con Guillermo Thornberry, 1985.
 Apuntes de madurez (1993-2007), 2007.
 Nuestra familia Ortiz de Zevallos, 2010.
 Ideas en retazos, 2017.

Genealogía

Referencias 

Nacidos en Lima
Alumnado del Colegio Santa María Marianistas
Alumnado de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)
Alumnado de la Universidad de Rochester
Ingenieros de Perú
Profesores de la Universidad del Pacífico (Perú)
Embajadores de Perú en Estados Unidos